Downie ist der Familienname folgender Personen:
 Becky Downie (* 1992), britische Turnerin
 Dorothy G. Downie (1894–1960), britische Botanikerin
 Ellie Downie (* 1999), britische Kunstturnerin
 Gordon Downie (* 1955), britischer Schwimmsportler

 Juan Downie, schottisch-spanischer Militär

 Ruth Downie (* 1955), englische Schriftstellerin
 Steve Downie (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyrone Downie (1956–2022), jamaikanischer Musiker und Arrangeur

Siehe auch:
 John Downie (Apfel), Zierapfelsorte
 Downey (Begriffsklärung)